

Комсомольське — село, Карасуський район, Костанайська область
 Комсомольське — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Комсомольське — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область
 Комсомольське — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область

Комсомольське — село, районний центр, Чувашія
 Комсомольське — село, Чернишевський район, Забайкальський край

Комсомольське — смт, Автономна Республіка Крим, Сімферопольська міська рада
 Комсомольське — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район

 Комсомольське — колишня назва міста Кальміуське (Донецька область, Старобешівський район)
 Комсомольське — колишня назва смт Слобожанське (Харківська область, Зміївський район)
 Комсомольське — колишня назва села Махнівка (Вінницька область, Козятинський район)
 Комсомольське — колишня назва села Цівки (Дніпропетровська область, П'ятихатський район)
 Комсомольське — колишня назва села Солонці (Дніпропетровська область, Юр'ївський район)
 Комсомольське — колишня назва села Покровське (Житомирська область, Олевський район)
 Комсомольське — колишня назва села Гуляйпільське (Запорізька область, Гуляйпільський район)
 Комсомольське — колишня назва села Степове (Запорізька область, Токмацький район)
 Комсомольське — колишня назва села Благодатне (Миколаївська область, Вітовський район)
 Комсомольське — колишня назва села Пірки (Полтавська область, Зіньківський район)
 Комсомольське — колишня назва села Потоцьківщина (Полтавська область, Лохвицький район)
 Комсомольське — колишня назва села Новопросянське (Харківська область, Нововодолазький район)
 Комсомольське — колишня назва села Донцове (Херсонська область, Нижньосірогозький район)
 Комсомольське — колишня назва селища Заповідне (Кіровоградська область, Маловисківський район)
 Комсомольське — колишня назва селища Благодарівка (Миколаївська область, Миколаївський район)
 Комсомольське — колишня назва селища Соніно (Харківська область, Великобурлуцький район)
 Комсомольське — колишня назва селища Бузова (Харківська область, Краснокутський район)
 Комсомольське — колишня назва селища Миролюбівка (Харківська область, Лозівський район)
 Комсомольське — колишня назва селища Трійчате (Харківська область, Первомайський район)
 Комсомольське — колишня назва селища Петропавлівка (Херсонська область, Скадовський район)
 Комсомольське — колишня назва селища Довжик (Чернігівська область, Корюківський район)

Див. також 
 Комсомольський